Battesimo di Cristo – dipinto di Bacchiacca
Battesimo di Cristo – dipinto di Giovanni Bellini, Chiesa di Santa Corona, Vicenza
Battesimo di Cristo – dipinto di Battistello Caracciolo, Quadreria dei Girolamini, Napoli
Battesimo di Cristo – dipinto di Annibale Carracci
 Battesimo di Cristo – dipinto di Cima da Conegliano, San Giovanni in Bragora, Venezia
 Battesimo di Cristo – rilievo di Donatello
 Battesimo di Cristo – dipinto di El Greco Prado
 Battesimo di Cristo – dipinto di El Greco Toledo
 Battesimo di Cristo – rilievo bronzeo di Ghiberti
 Battesimo di Cristo – affresco di Giotto
 Battesimo di Cristo – dipinto di Giovan Battista Moroni
 Battesimo di Cristo – dipinto di Mantegna
 Battesimo di Cristo – dipinto di Parmigianino
 Battesimo di Cristo – dipinto di Perugino Città della Pieve
 Battesimo di Cristo – affresco di Perugino Foligno
 Battesimo di Cristo – affresco di Perugino
 Battesimo di Cristo – dipinto di Piero della Francesca
 Battesimo di Cristo – dipinto di Ignacio de Ries
 Battesimo di Cristo – gruppo scultoreo di Tino di Camaino, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze
 Battesimo di Cristo – dipinto di Tintoretto, chiesa di San Silvestro, 
 Battesimo di Cristo – dipinto di Tintoretto, Scuola Grande di San Rocco, Venezia
 Battesimo di Cristo – dipinto di Tiziano, Musei Capitolini, Roma
Battesimo di Cristo – dipinto  di Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci, Galleria degli Uffizi, Firenze
Battesimo di Cristo – dipinto di Girolamo Imparato, chiesa di Santa Maria delle Grazie, Massa Lubrense